Benjamin Petrik, avstrijski hokejist, * 27. oktober 1988, Beljak, Avstrija.

Trenutno igra na položaju napadalca za ATSE Graz v Narodni ligi.

Kariera
Benjamin Petrik je mlajši brat Nikolasa Petrika in sin bivšega igralca moštva VSV EC Helmuta Petrika. Tako je bil že kot mladenič vpeljan v VSV, s 17 leti je debitiral v članskem moštvu VSV. Za VSV je zbral preko 100 tekem v najvišji avstrijski hokejski ligi. Odločilnega preboja ni napravil nikoli, zato se je za sezono 2009/10 preselil v ATSE Graz. 

Petrik je enkrat zastopal državno reprezentanco na Svetovnem U18 prvenstvu, leta 2006.

Pregled kariere

 |-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 24
| 5
| 11
| 16
| 
| 54
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 23
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 06/07
|
| 22
| 28
| 26
| 54
| 
| 96
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 35
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 07/08
|
| 17
| 18
| 23
| 41
| 
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 60
| 1
| 2
| 3
| -5
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Dosežki 
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2006
 Avstrijski mladinski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2007, 2008

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti ATSE Graz